Carlisle kan syfta på följande platser:

Antigua och Barbuda 

 Old Road (ort i Antigua och Barbuda), Parish of Saint Mary, 
 Carlisle, Antigua och Barbuda, Parish of Saint George,

Storbritannien 

 Carlisle, stad i Cumbria i England, 
 City of Carlisle, distrikt i Cumbria

USA 

 Carlisle (ort i USA, Arkansas), Lonoke County, 
 Carlisle (ort i USA, Indiana), Sullivan County, 
 Carlisle (countyhuvudort i USA, Kentucky), Nicholas County, 
 Carlisle (ort i USA, Ohio), Warren County, 
 Carlisle (ort i USA, Oklahoma), Sequoyah County, 
 Carlisle (ort i USA, South Carolina), Union County, 
 Carlisle (ort i USA, Iowa), Warren County, 
 Carlisle (ort i USA, Massachusetts), Middlesex County, 
 Carlisle (countyhuvudort i USA, Pennsylvania), Cumberland County,

Andra 
 Carlisle (efternamn) - ett engelskt efternamn

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar